Antonio Rosales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Antonio Rosales, Sinaloa, Choix, 
 Antonio Rosales, Sonora, Cajeme, 

Robotskapade Mexikoförgreningar